Рух за аборти, який також називають рухом за вибір, виступає за законний доступ до послуг штучного аборту. Це аргумент проти руху проти абортів.

Рух прагне представляти та підтримувати жінок, які бажають абортувати свою дитину в будь-який момент вагітності. Цей рух докладає зусиль, щоб встановити право жінок вільно обирати аборт без дискримінації на основі їх рішення. Питання аборту досі виклика полеміку в суспільстві щодо лібералізації або обмеження доступу до законних послуг на аборти. Самі прихильники прав на аборти розділені щодо типів послуг, які мають бути доступними, та обставин, наприклад, різні періоди вагітності, такі як аборти на пізніх термінах, доступ до яких може бути обмежений.

Термінологія 
Багато термінів, що використовуються в дебатах за чи проти абортів, є термінами політичного оформлення, що використовуються для підтвердження власної позиції. Наприклад, ярлики «за вибір» і «за життя» означають підтримку широко поширених цінностей, таких як свобода і політична свобода, в той же час припускаючи, що опозиція повинна бути «проти вибору» або «проти життя» (альтернативно «за примус» або «за смерть»).

Ці погляди не завжди відповідають двійковій системі; в одному з опитувань Інституту громадських досліджень релігії зазначили, що невизначеність цих термінів призвела до того, що сім з десяти американців описували себе як «за вибір», тоді як майже дві третини описували себе як «за життя». Було встановлено, що під час опитування респонденти позначають себе по-різному, якщо їм надають конкретні подробиці щодо обставин аборту, включаючи такі фактори, як зґвалтування, інцест, життєздатність плода та виживання матері.

Associated Press підтримує терміни «права на аборти» та «боротьба з абортами».

Рання історія 
Практики переривання вагітності датуються 1550 р. до н. е. На основі результатів практики, зафіксованої в документах, незважаючи на тему, яку принижують і часто уникають, аборти є активною практикою ще з часів єгипетської медицини. Через століття аборти нарешті стали темою, яку жінки та феміністки захотіли винести до порядку деного.

Ідеї легалізації абортів наприкінці 19 століття часто протистояли феміністки, розглядаючи це як засіб звільнення чоловіків від відповідальності. У <i id="mwLA">«Революції»</i>, яка виходила як офіційна газета про права жінок, що виходила щотижня, під керівництвом Елізабет Кейді Стентон і Сьюзен Б. Ентоні, анонімний співавтор, який підписався «А», писав про це в 1869 році, стверджуючи, що замість того, щоб просто намагатися прийняти закон проти абортів, також слід усунути першопричину. Газета «Революція»" сильно вплинула на рух за права жінок, і вперше здалося, що жіночі голоси лунають через проголошення цих тез щодо жінок та їх повсякденних прав та безпеки як громадянок.

Прийняття закону про переривання вагітності, зазначає письменник, «було б лише скошуванням верхівки шкідливого бур'яну, тоді як корінь залишається. [. . . ] Незалежно від мотиву, любові до простоти чи бажання врятувати від страждань ненароджених невинних, жінка страшно винна, яка вчиняєтакий вчинок. Це обтяжить її совість у житті, обтяжить душу в смерті; Але о! тричі винен той, хто довів її до відчаю, який спонукав її до злочину».

Між 1900—1965 рр. не було жодних рухів або мітингів проти абортів, оскільки держави вже прийняли закон, що забороняє аборти на всіх рівнях, включаючи призначення ліків або проходження процедур. Єдиним винятком для жінки ― робити аборт, не турбуючись про порушення будь-яких законів про боротьбу з абортами, є те, що лікар, який має ліцензію, повинен довести, що аборт призначений для захисту життя матері. Абортисти та жінки, які зробили аборт, дошкуляли судам та прокуратурі.

У 1960-х роках деякі держави почали вимагати від своїх штатів змін, що стосуються закону про аборти. У 1959 році група експертів створила типову постанову, яка підтримує вдосконалення прийнятих законів про видалення плоду. Ці експерти припустили, що закони про аборти повинні звільняти жінок, які зазнали сексуального насильства. Рух за аборти став культурним зрушенням у Сполучених Штатах і світі.

Рух лібералізації закону про аборти виник у 20-30-ті роки в контексті перемог, які нещодавно були здобуті в галузі контролю народжуваності (контрацепція). Учасникам кампанії, включаючи Марі Стоупс в Англії та Маргарет Сангер в США, вдалося підняти цю проблему. Були створені клініки контролю за народжуваністю, які пропонували поради щодо планування сім'ї та методи контрацепції жінкам, які цього потребували. Контроль народжуваності ― це метод профілактики вагітності за допомогою контрольованої контрацепції.

У 1929 р. у Великій Британії було прийнято Закон про збереження життя немовлят, який вніс зміни до закону (Закон про злочини проти особи 1861 р.) Багато громадян мали неоднозначні думки щодо цього, але зрештою почали протестувати проти цього як знищення дітей.

Стелла Браун була провідною учасницею боротьби контролю за народжуваністю, яка все частіше починала заходити в більш суперечливу проблему абортів у 1930-х. На її переконання сильно вплинули роботи Гейвлока Елліса, Едварда Карпентера та інших сексологів. Вона була твердо переконана, що працюючі жінки повинні мати вибір коли вагітніти і перервати свою вагітність, поки вони працюють у жахливих умовах. Вона стверджувала, що лікарі повинні безкоштовно надавати інформацію про контроль за народжуваністю жінкам, які хотіли про це знати. Це дало б жінкам свободу волі над їхніми власними обставинами і дозволило б їм вирішити, хочуть вони бути матерями чи ні.

У 1929 р. вона прочитала свою лекцію «Право на аборт» перед Всесвітня ліга сексуальних реформ у Лондоні. У 1931 році Браун почала розробляти свої аргументи за право жінок приймати рішення про аборт. Вона розпочала гастролі, читала лекції про аборти та негативні наслідки, які слідували, якщо жінки не могли перервати вагітність за власним вибором, наприклад: самогубство, травми, постійна інвалідність, божевілля та зараження крові.

Перша відома легалізація абортів у Сполучених Штатах була прийнята штатом Коннектикут в 1821 році, коли жінки робили аборти, як правило, шляхом отруєння матері до чотирьох місяців вагітності. До 1856 року жінкам у першому триместрі у більшості штатів було законно дозволено робити аборти. Це було задовго до того, як в США з'явилися офіційні закони про аборти. Жодна юридична, соціальна чи релігійна сила не зупиняла жінок, які хотіли зробити аборт у новоанглійській частині Америки між 17 та 18 століттями. Були такі люди, як доктор Гораціо Сторер, які докладали зусиль для легалізації абортів. Майже через століття Колорадо був названий першим штатом, який лібералізував аборти в 1970 році. Майже через століття Колорадо був названий першим штатом, який лібералізував аборти в 1970 році. Приблизно через сорок років у 2009 році були оприлюднені опитування, які показали, що 51 % американців виступають за життя. Однак Конгрес все-таки прийняв реформу охорони здоров'я. Аборт був проблемою, яку відкидали і вона продовжуватиме залишатися проблемою протягом багатьох років після легалізації сьогодні.

Див. також 
 Рух проти абортів
 Жінки на хвилях

Посилання 

 Guttmacher Institute 
 Ipas 
 Abortion Access and Information
 Australia's Women's Abortion Action Campaign
 Abortion Rights Campaign 
 Tabbot Foundation (Australia)

Список літератури 
Аборт
Фемінізм